Временный орган ООН в Камбодже (), ЮНТАК — миротворческая миссия ООН, действовавшая в Камбодже в 1992—1993 годах. Учреждена по результатам Парижских соглашений 1991 года. 

ЮНТАК был учрежден в феврале 1992 года и включил в себя ранее существовавшую миссию, Передовую миссию Организации Объединенных Наций в Камбодже (ПМООНК). Впервые в истории ООН взяла на себя управление независимым государством. После выборов в Камбодже в сентябре 1993 года миссия была упразднена и заменена Группой военной связи Организации Объединенных Наций (ГВСООН).

Страны-участницы

Ссылки 
 
 UN.org: United Nations Transitional Authority in Cambodia−UNTAC website 

Протектораты
Миротворческие миссии и операции ООН
Появились в 1992 году
Исчезли в 1993 году
История Камбоджи